Die Campeonato Brasileiro Série A 2019 war die 63. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A fand vom 28. April bis zum 8. Dezember 2019 statt. Die Meisterschaft wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 in die Série B 2020 ab.

Während der Austragung der Copa América 2019 wurde der Spielbetrieb ausgesetzt.

Seit der Saison 2019 kommt der Videoassistent bei Spielen der Série A zum Einsatz. Die Klubs trugen die Kosten für die Videoschiedsrichter selbst, während die Kosten für die technische Ausstattung vom Verband CBF getragen wurden. Am 22. Februar 2019 legte der CBF ferner fest, dass:

 Anzahl Spieler: Die Anzahl der pro Klub registrierten Spieler durfte nicht höher sein als 45. Für den Einsatz von Spielern aus dem Nachwuchsbereich gab es keine Begrenzung. Diese durften jedoch nicht älter als 20 Jahre sein und mussten bis zum 31. Dezember 2018 einen Vertrag mit dem Verein unterzeichnet haben.

 Stadien: Wie im vergangenen Jahr musste die Mindestkapazität der Stadien 12.000 Sitzplätze umfassen. Der Mindestpreis pro Tickets wurde ebenfalls beibehalten (40 Real für nicht reduzierte und 20 Real für reduzierte Tickets).

 Spielball: Der Spielball wurde von Nike geliefert. Es handelte sich dabei um den Nike Merlin 2019.  Am 27. Spieltag erhielt der Ball im Rahmen der landesweiten Aktion zur Prävention gegen Brustkrebs ein rosa-weißes Design sowie als Logo eine rosa Schleife.

Am 25. Mai, dem sechsten Spieltag, empfing der Botafogo FR den Palmeiras São Paulo. Die Partie endete 0:1 für Palmeiras. Botafogo legte Protest gegen die Wertung des Spiels ein. Der Klub sah eine Unregelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Videoassistenten (VAR) und einer Entscheidung des Schiedsrichters. Nachdem dieser nach einem Foulspiel die Partie wieder anpfiff, unterbrach er sie wieder aufgrund eines Hinweises des VAR. Der Schiedsrichter entschied nach Betrachtung der Videoaufzeichnungen in der 62. auf Elfmeter für Palmeiras. Dieser führte zum einzigen Tor der Partie. Nach seiner Sitzung am 18. Juni gab der STJD bekannt, dass dieser mit 9:0 Stimmen den Antrag von Botafogo abgelehnt hat. Die Wertung des Spiels blieb somit bestehen.

Für den siebten Spieltag war am 1. Juni 2019 das Spiel zwischen Corinthians São Paulo und dem Goiás EC angesetzt worden. Aufgrund der Terminierung der Spiele von Corinthians in der Copa Sudamericana 2019, wurde die Begegnung am 14. Mai vom CBF auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Partie wurde am 7. August 2019 ausgetragen. Es endete 2:0 für Corinthians.

Die Partie zwischen Athletico Paranaense und dem FC São Paulo für den 13. Spieltag am 4. August 2019 wurde auf den 21. August 2019 verschoben. Der Grund hierfür lag an der Teilnahme von Athletico an der Austragung des Copa Suruga Bank am 7. August 2019.

Für den 16. Spieltag am 25. August 2019 wurde die Begegnung zwischen Palmeiras São Paulo und Fluminense Rio de Janeiro auf den 10. September verschoben. Grund war das Viertelfinalrückspiel in der Copa Libertadores 2019 zwischen Palmeiras und Grêmio Porto Alegre am 27. August. Da Grêmio bereits am Samstag, den 24. August sein Ligaspiel bestritt, wurde die Mindestfrist zwischen zwei Spielen eingehalten. Die Partie von Palmeiras war für den 25. angesetzt, dadurch konnte der Abstand von mindestens 72 Stunden nicht eingehalten werden.

Zum 17. Spieltag fanden am 6. und 11. September Länderspiele statt. Der Spielbetrieb wurde hierfür nicht unterbrochen.

Aufgrund der Halbfinalrückspiele in der Copa Sudamericana 2019 wurden die Spiele vom 21. Spieltag zwischen Chapecoense und Corinthians São Paulo sowie zwischen Atlético Mineiro und CR Vasco da Gama auf den 2. Oktober 2019 verlegt.

Zum 24. Spieltag und 25. Spieltag fanden am 10. und 13. Oktober Länderspiele statt. Der Spielbetrieb wurde hierfür nicht unterbrochen. Ebenso zum 33. Spieltag. Nach dem 33. Spieltag stand der Avaí FC als erster Absteiger fest.

Für den 34. Spieltag wurde die Partie zwischen Flamengo Rio de Janeiro und dem CR Vaso da Gama vom Wochenende 23. – 25. November auf den 13. November vorlegt. Grund hierfür war die Finalteilnahme von Flamengo in der Copa Libertadores 2019 am 23. November. Nach Abschluss des Spieltages stand Flamengo vorzeitig als Meister fest.

Am letzten Spieltag entschied sich, dass Cruzeiro Belo Horizonte das erste Mal in die Série B absteigen musste. Die letzte Partie des Klubs in Belo Horizonte gegen Palmeiras São Paulo wurde in der 84. Minute vom Schiedsrichter abgebrochen. Im Stadion kam es zu massiven Ausschreitungen der Fans von Cruzeiro. Durch den Abstieg von Cruzeiro wurde Flamengo der einzige Klub, der seit Einführung des Meisterschaftsmodus 1971 kontinuierlich an der Série A teilnimmt. Flamengos 90 Punkte in der Saison stellen einen Höchstwert seit der Meisterschaft 2003 dar, welche damals allerdings noch mit 24 Klubs ausgetragen wurde.

Qualifikation für andere Wettbewerbe 
Der Meister Flamengo qualifizierte sich für die Teilnahme an der Supercopa do Brasil. Ferner bekommen die besten sechs Klubs aus der Liga plus Flamengo als Titelgewinner der Copa Libertadores 2019 sowie Athletico Paranaense als Sieger der Copa do Brasil 2019 eine Startberechtigung für die Copa Libertadores 2020. Die Plätze neun bis vierzehn nehmen an der Copa Sudamericana 2020 teil.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Weiße Weste Torhüter 
Die Liste weist die Anzahl der Spiele ohne Gegentor auf.

Die Meistermannschaft 
Genannt wurden alle Spieler, die mindestens einmal im Kader standen. Die Zahlen in Klammern weisen die Anzahl der Einsätze und Tore aus.

Auszeichnungen

Bola de Ouro und Bola de Prata 
Am Ende der Saison erhielt Gabriel Barbosa den Bola de Ouro der Sportzeitschrift Placar als bester Spieler der Meisterschaft. Placar ehrte auch seine Mannschaft des Jahres mit dem Bola de Prata. Dieses waren:

 Bester Spieler (Bola de Ouro): Gabriel Barbosa (Flamengo)
 Tor: Diego Alves (Flamengo)
 Abwehr: Rafinha (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Lucas Veríssimo (Santos), Jorge (Flamengo)
 Mittelfeld: Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Dudu (Palmeiras)
 Angriff: Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Barbosa (Flamengo)
 Schönstes Tor: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Michael (Goiás)
 Bester Trainer (Prêmio Telê Santana): Jorge Jesus (Flamengo)

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Bester Spieler: Bruno Henrique (Flamengo)
 Tor: Santos (Athletico Paranaense)
 Abwehr: Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo), Filipe Luís (Flamengo)
 Mittelfeld: Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Gerson (Flamengo), Éverton Ribeiro (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
 Angriff: Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Barbosa (Flamengo)
 Schönstes Tor: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
 Torschützenkönig: Gabriel Barbosa (Santos) (25 Tore)
 Wahl der Fans: Éverton Ribeiro (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Michael (Goiás)
 Bester Schiedsrichter: Wilton Sampaio

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Sechs teuersten Kader 
 Palmeiras São Paulo: 114 Millionen Euro
 Flamengo Rio de Janeiro: 96 Millionen Euro
 FC Santos: 94 Millionen Euro
 Grêmio Porto Alegre: 79 Millionen Euro
 FC São Paulo: 75 Millionen Euro
 Corinthians São Paulo: 74 Millionen Euro

Trainerwechsel 
Der erste Trainerwechsel fand zum dritten Spieltag beim CR Vasco da Gama statt. Hier wurde der seit dem ersten Spieltag amtierende Interimstrainer von Vanderlei Luxemburgo abgelöst. Die Vereine Cruzeiro Belo Horizonte, Fortaleza EC, Fluminense Rio de Janeiro, Avaí FC, CS Alagoano und Palmeiras São Paulo wechselten jeweils mindestens zweimal den Trainer.

Zuschauer 
Stand Saisonende

Zuschauer per Klub-Heimspiel 
Gewertet wurden nur die Eintritt zahlenden Zuschauer, sowie der Klub als Ausrichter.

Die 10 meistbesuchten Spiele

10 wenigsten besuchten Spiele

Weblinks 
 Série A auf der Seite des Verbandes CBF

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019